

Toponymes

Ghorak, un district d'Afghanistan situé dans province de Kandahâr
 Ghorak, village et chef-lieu du district de Ghorak

Homonymie de toponyme